Channel 5, Channel Five of Five is een televisiezender die in 1997 werd gelanceerd als Channel 5. Zij was de vijfde analoge zender met nationale reikwijdte in het Verenigd Koninkrijk. Ze begon vooral met goedkoop te produceren programma's, die vooral bestonden uit pornografische en goedkope tv-shows. Echter, sinds haar imagowijziging en de naamsverandering van "Channel 5" in "Five" in 2002, wist zij gestaag meer marktaandeel naar zich toe te trekken. Dit op basis van het meer aankopen van realityshows en duurdere dramashows uit de Verenigde Staten. In 2011 is de naam terugveranderd naar Channel 5.

Channel 5 is onderdeel van Channel 5 Broadcasting Limited dat sinds 2014 is 100% eigendom is van Viacom International Media Networks. Tussen 2005 en 2011 was het eigendom van RTL Group. Op 25 juli 2010 werd bekendgemaakt dat RTL voor een bedrag van 125 miljoen euro de zender Five heeft verkocht aan Richard Desmond, eigenaar van Northern & Shell, Per 1 mei 2014 is de zender verkocht aan Viacom International Media Networks.

In 2006 lanceerde Five twee extra digitale kanalen: Five Life (later bekend als 5* en nu als 5Star), dat zich voornamelijk op jonge vrouwen richt, en Five US (nu bekend als 5 USA), dat naast Amerikaanse hitseries als CSI: Crime Scene Investigation en Prison Break ook eigen producties uitzendt met de Verenigde Staten als thema.

ViacomCBS
Britse televisiezender
Britse omroep